International Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 22 februari 1997 i Aberdeen, Skottland. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Tony Drago i finalen med 9-1. Det var Hendrys 28:e rankingtitel i karriären, vilket placerade honom lika med Steve Davis. Hendry skulle dock komma att vinna ytterligare åtta rankingtitlar i karriären.

Detta var Dragos första final någonsin i en rankingturnering - tidigare hade han aldrig nått längre än kvartsfinal.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1997